Retorno sobre o patrimônio — conceito econômico
 Roe (Arkansas) — nos Estados Unidos
 Roè Volciano — comuna italiana da Lombardia
 Rio Roe — nos Estados Unidos
 La Roë — comuna francesa de Mayenne
 Caso Roe contra Wade — caso judicial da Suprema Corte dos EUA
 Saint-Michel-de-la-Roë — comuna francesa de Mayenne

Desambiguações de topônimos